Diaphycarpus incrassatus är en flockblommig växtart som beskrevs av Calest. Diaphycarpus incrassatus ingår i släktet Diaphycarpus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
incrassatus